Stuyvesant est un nom propre d'origine néerlandaise qui peut faire référence à :

 un nom de famille notamment porté par :
 Peter Stuyvesant (mort en 1672), dernier directeur-général néerlandais de la Nouvelle-Néerlande, en Amérique du Nord ;
  (1778–1847), avocat et philanthrope américain ;
  (1843–1909), personnalité mondaine américaine.
 Stuyvesant, une ville américaine du comté de Columbia, dans l'État de New York ;
 Stuyvesant Town, un quartier de l'arrondissement de Manhattan, à New York ;
 , une rue de Manhattan ;
 Stuyvesant Square, un parc et une place de Manhattan ;
 Stuyvesant High School, un établissement public new-yorkais d'enseignement secondaire.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme